Mina terrestre
Mina antitanque
Mina-S
Mina naval
Navio de guerra de minas

Ver também 
Minas

Desambiguação